Coming Up – singolo di Paul McCartney del 1980
 Coming Up – album dei Suede del 1996
 Coming Up – serie televisiva